Чэнь Вэйлин (; имя при рождении — Чэнь Чуньжу (陈春如, Chén Chūnrú); род. 4 января 1982) — тайваньская тяжелоатлетка и пауэрлифтер, член национальной сборной Тайваня на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине заняла третье место в легчайшей весовой категории (до 48 кг), но после обнаружения запрещенных препаратов у Чэнь Сеся и Сибель Озкан и последующей дисквалификацией стала чемпионкой игр.

Карьера

Тяжёлая атлетика 
В 2003 году приняла участие в чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Ванкувере в категории до 48 кг и заняла 15 место. В том же году на чемпионате Азии заняла 4-е место.

Впервые приняла участие в Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, заняла в общем итоге только 11-ое место в категории до 48 кг, уступив в том числе и партнеру по национальной сборной — Чэнь Ханьтун (6-е место). В ходе соревнований подняла в сумме 170 кг (рывок — 75 кг, толчок — 95 кг).

На Олимпийских играх в Пекине в сумме подняла 196 кг (рывок — 84 кг, толчок — 112 кг). Аналогичный результат показала спортсменка из Южной Кореи Им Джонхва, однако в связи с тем, что личный вес Чэнь Вэйлин был меньше на 51 г, она и стала бронзовой медалисткой. Эта медаль также стала первой завоеванной сборной Тайваня на этих Играх.

В 2010 году завоевала бронзовую медаль проходивших в Гуанчжоу Азиатских играх, в сумме подняла 191 кг (рывок — 86 кг, толчок — 105 кг). Она уступила будущей чемпионке Олимпийских игр в Лондоне Ван Минцзюань.

В 2011 году на национальных спортивных соревнованиях в городе Чжанхуа подняла в сумме 177 кг и после этого объявила о завершении спортивной карьеры.

Пауэрлифтинг 
В 2001 году завоевала золото чемпионата Азии и серебро чемпионата мира в категории до 44 кг. Также она стала чемпионкой мира среди юниорок. На Всемирных играх Чэнь Вэйлин стала шестой.

В 2002 году снова становится вице-чемпионкой мира и чемпионкой Азии.

С чемпионата мира 2003 года Чэнь Вэйлин привезла бронзу.

На проходящих в 2005 году в немецком Дуйсбурге Всемирных играх завоевала бронзовую медаль, а на чемпионате мира — серебро.

В 2006 году в категории до 48 кг завоёвывает серебро.

В следующем году Чэнь Вэйлин становится чемпионкой Азии и чемпионкой мира.

В 2008 году она снова становится чемпионкой мира.

На Всемирных играх 2009 года (Гаосюн) завоевала золотую медаль в пауэрлифтинге в легчайшем весе (до 52 кг) и установила мировой рекорд.

В 2011 году Чэнь Вэйлин, выступая в категории до 47 кг, становится чемпионкой мира. А на чемпионате Азии по жиму лёжа завоёвывает серебро.

На чемпионате мира 2012 года Чэнь Вэйлин в очередной раз завоёвывает золото.

На проходящих в 2013 году в Кали Всемирных играх завоевала серебряную медаль. А на чемпионате мира становится чемпионкой.

На чемпионате мира 2014 года завоёвывает золото.

На чемпионате мира без экипировки 2015 года становится чемпионкой с результатом 483,5 кг.

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Тайваня
Пауэрлифтеры Тайваня
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от Тайваня
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы  летних Олимпийских игр 2008 года